Пазуха — простір між грудьми і одежею, яка до них прилягає.
 Пазуха — розмовне позначення грудей.
 Пазуха (у ботаніці) — верхній кут, утворений листком і стеблом, з якого він росте.
 Пазуха — простір між зовнішніми поверхнями суміжних склепінь або склепінням і стіною.
 Пазуха — те саме, що й синус, незаповнений простір між тканинами.
 Навколоносові пазухи

Посилання